Il doppio dell'Open 13 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Martin Damm e Pavel Vízner erano i detentori del titolo ma quest'anno hanno deciso di partecipare con differenti partner.

Martin Damm ha fatto coppia con Robert Lindstedt, ma ha perso al 1º turno contro Arnaud Clément e Michaël Llodra.

Pavel Vízner ha fatto coppia con Simon Aspelin, ma ha perso al 1º turno contro Julien Benneteau and Fabrice Santoro.

Teste di serie 

  Julian Knowle /  Andy Ram  (finale)
  Martin Damm /  Robert Lindstedt (primo turno)

   Simon Aspelin /  Pavel Vízner   (primo turno)
  Stephen Huss /  Ross Hutchins (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2009
ATP World Tour 2009